-{Spiralia}- su morfološki raznovrsna klada protostomijskih životinja, kojom su obuhvaćeni mekušci, člankoviti crvi, pljosnati crvi i drugi taksoni. -{Spiralian}- klada životinja se često naziva -{Lophotrochozoa}-, mada je sporno da li su ta dva termina ekvivalentna. Manje kontroverzno je da se termin -{Spiralia}- koristi za one razdele koji ispoljavaju kanoničko spiralno brazdanje.

Spiralno brazdanje, po čemu je ova grupa dobila svoje ime, je patern u ranom razvoju prisutan kod većine (ako ne i svih) članova -{Lophotrochozoa}-.

Reference 

Протостомијске нерангиране кладе